Tuckey ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Tuckey (1877–1972), britische Tennisspielerin
 Audrey Tuckey (* 1958), australische Badmintonspielerin, siehe Audrey Swaby
 James Hingston Tuckey (1776–1816), britischer Marineoffizier und Forschungsreisender
 Raymond Tuckey (1910–2005), britischer Tennisspieler

Siehe auch: Tukey